Hinojosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hinojosas de Calatrava (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Hinojosa de San Vicente (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Hinojosa (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar